SWAT steht für:
 SWAT, Special Weapons And Tactics, Spezialeinheit der US-Polizei
 SWAT (Spieleserie), Computerspiel-Serie der Firma Sierra Entertainment (1995–2005)
 S.W.A.T. – Die Spezialeinheit, US-amerikanischer Actionfilm von 2003
 S.W.A.T.: Firefight, US-amerikanischer Polizeifilm von 2011, Fortsetzung zu S.W.A.T. – Die Spezialeinheit
 S.W.A.T. – Tödliches Spiel, US-amerikanischer Actionfilm von 2015
 S.W.A.T.: Unter Verdacht, US-amerikanischer Actionfilm von 2017, Fortsetzung zu S.W.A.T.: Firefight Film von Tony Giglio
 S.W.A.T. (Fernsehserie), eine US-amerikanische Action-Krimiserie von 2017
 Die knallharten Fünf, eine US-amerikanische Fernsehserie von 1975/76 (Originaltitel: S.W.A.T.)
 Special Weapons and Tactics Squad, eine Spezialeinheit der Police Nationale d’Haïti, siehe Groupe d’Intervention de la Police Nationale d’Haïti
 Samba Web Administration Tool, eine grafische Benutzeroberfläche für Samba (Software)

Swat steht für:
 Swat (Region), eine Region um das Swat-Tal im Nordwesten Pakistans
 Swat (Distrikt), den Distrikt, der dieses Tal umschließt
 Swat (Staat), den ehemals dort befindliche Fürstenstaat
 Swat (Fluss), den Fluss, der dieses Tal durchfließt
 Swat-Kultur, bronze- und eisenzeitliche Kultur in Pakistan und in Afghanistan, 1600 bis 500 v. Chr.

Siehe auch:
 Swath
 SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), ein Instrument der strategischen Planung

Abkürzung